Junção celular - especializações da membrana plasmática das células
Diaclase - fracturas que dividem as rochas em blocos

Veja também
Confluência
Ligação

Desambiguação